Природні заповідники України
 Біосферні заповідники України
 Історико-культурні заповідники України